Chiefs (dawniej Waikato Chiefs; pl. Wodzowie) – nowozelandzki profesjonalny zespół rugby union występujący w lidze Super Rugby.

Do terytorium franczyzy Chiefs należy pięć zespołów regionalnych występujących w jednej z dwóch rodzimych lig Nowej Zelandii – National Provincial Championship lub Heartland Championship. Te zespoły to: Bay of Plenty (region Bay of Plenty), Counties Manukau (hrabstwa Manukau), King Country (dystrykt King Country), Thames Valley (dystrykt Thames Valley), Waikato (region Waikato). Podczas meczów na własnym terenie Chiefs występują na Waikato Stadium w Hamilton.

Kolorami zespołu jest czerń z żółtymi i czerwonymi elementami.

Osiągnięcia w lidze Super Rugby

Miejsca w Super 12

Miejsca w Super 14

Kadra

Skład 2020

Trenerzy 
 Brad Meurant (1996-1997)
 Ross Cooper (1998-2000)
 John Mitchell (2001)
 Kevin Greene (2002-2003)
 Ian Foster (2004-2011)
 Dave Rennie (2012–2017)
 Colin Cooper (2018–2019)
 Warren Gatland (2020–)

Kaptanowie 
 Richard Turner (1996)
 Ian Jones (1997)
 Errol Brain (1998)
 Michael Collins (1999)
 Glenn Taylor (2000)
 Deon Muir (2001-2002)
 Jono Gibbes (2002-2008)
 Mils Muliaina (2008–2010)
 Liam Messam (2011–2015)
 Craig Clarke (2012–2013)
 Aaron Cruden (2014–2017)
 Brodie Retallick (2014)
 Sam Cane (2016–)
 Charlie Ngatai (2018)

Przypisy